Mavado est le nom utilisé par des personnalités qui sont : 
 Mavado, un personnage de la série Mortal Kombat.
 Mavado, un artiste de dancehall jamaïcain.

Voir aussi 
 Movado